São Pedro Gonçalves Telmo, também conhecido como Corpo Santo;
 Corpo Santo (telenovela)
 Qorpo Santo